Ibarra (Spanje)
 Ibarra (Ecuador)
 Ibarra (geslacht), een geslacht van hooiwagens
 Renato Ibarra, Ecuadoraans voetballer